Matamoras kan syfta på:

Städer i USA

 Matamoras, Indiana
 Matamoras, Ohio
 Matamoras, Pennsylvania

Se även
Matamoros (olika betydelser)